Флор де Кафе има више значења:

 Флор де Кафе (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор де Кафе (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор де Кафе (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор де Кафе (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику